Die Schultheissen der Stadt Burgdorf im Kanton Bern wurden eingesetzt von den Grafen von Kyburg, die auf Schloss Burgdorf residierten. Zumeist handelte es sich um Vertreter aus Ministerialenfamilien. Mit dem Kauf der Stadt Burgdorf 1384 vom verarmten Grafenhaus durch die Stadt und Republik Bern übernahmen die neuen Stadtherren auch das Recht, den Schultheissen einzusetzen. Nach dem Aussterben des Grafenhauses und dem Übergang auch der Landeshoheit an Bern residierte der Schultheiss im Schloss Burgdorf und verwaltete nebst der Stadt das zugehörige Amt, das wie zahlreiche bernische Landvogteien zu einem Gebiet unmittelbarer Herrschaft wurde.

Literatur

Einzelnachweise 

!Schultheisse
!
Liste (Personen)